My Boyfriend's Back puede referirse a:

 My Boyfriend's Back (película), una película estadounidense de 1993
 «My Boyfriend's Back» (canción), una canción en 1963 de The Angels
 My Boyfriend's Back (álbum), un álbum de 1963 de The Angels